Паш — фамилия. Известные носители:

Шведская династия художников (в хронологическом порядке) 
 Паш, Лоренц Старший (1702—1766) — шведский художник-портретист. 
 Паш, Юхан (Йохан Паш; 1706—1769) — шведский художник, брат Лоренца Паша Старшего.
 Паш, Лоренц Младший (1733—1805) — шведский художник-портретист, сын Лоренца Паша Старшего.
 Паш, Ульрика (1735—1796) — шведская художница, член Шведской королевской академии изящных искусств.

Другие (в алфавитном порядке) 
 Паш, Алина Ивановна (род. 1993) — украинская певица.
 Паш, Борис (1900—1995) — американский военный контрразведчик российского происхождения.
 Паш, Жан-Николя (1746—1823) — французский политический деятель.
 Паш, Мориц (1843—1920) — немецкий математик.

См. также 
 Пац